La Notice sur les titres et les travaux scientifiques de Louis Lapicque a été écrite en 1908 par le physiologiste Louis Lapicque.

Présentation 
Il était alors maître de conférence de physiologie expérimentale à la faculté des sciences de l'université de Paris et vice-président de la Société de biologie. Cette notice regroupe les fonctions et titres de l'auteur, la liste de ses publications jusqu'à cette période ainsi qu'un résumé de ses travaux en physiologie, en neurophysiologie, en biologie, en médecine et en anthropologie jusqu'à cette période. Elle comprend  et a été éditée par l'Imprimerie de la Cour d'Appel. Elle n'a pas été rééditée mais peut être trouvée en format numérique.

Grades, titres et fonctions universitaires 
 1886: Licencié ès sciences naturelles, Paris. 
 1887: Préparateur du Laboratoire des Cliniques de la Faculté de Médecine à l'Hôtel-Dieu de Paris. 
 1892: Chef-adjoint dudit Laboratoire. 
 1892-1893: Congé d'un an. Mission scientifique du Ministère de l'Instruction publique (Abyssinie, Malaisie, golfe Persique). 
 1894: Officier d'Académie. 
 1894: Chef du Laboratoire de la Clinique médicale de la Faculté de Médecine à l'Hôtel-Dieu. 
 1895: Docteur en médecine (lauréat de la Faculté). 
 1896: Préparateur au Laboratoire de physiologie de la Faculté des sciences de Paris. 
 1897: Docteur ès sciences naturelles. 
 1897: Chargé de Conférences. 
 1899: Maitre de Conférences à la Faculté des Sciences de l'Université de Paris. 
 1903: Congé de six mois. Mission scientifique du Ministère de l'Instruction publique (Indes anglaises). 
 1903: Membre de la Commission des vues et notices pour l'enseignement des adultes au Ministère de l'Instruction publique. 
 1904: Officier de l'Instruction publique. 
 1908: Membre de la Commission des Missions scientifiques au Ministère de l'Instruction publique.

Récompenses, distinctions et sociétés savantes 
 1885: Membre depuis la fondation (secrétaire-adjoint la première année) de la Société mycologique de France. 
 189?: Membre de la Société d'anthropologie de Paris. 
 1891: Lauréat de la Société de géographie de Paris (Médaille d'or, prix Bourbonnaud). 
 1894: Élu membre titulaire de la Société de biologie. 
 1898-1901: Professeur-suppléant du cours d'anthropologie biologique à l'École d'anthropologie de Paris. 
 1899: Lauréat de l'Académie des sciences (prix Barbier partagé). 
 1905: Lauréat de l'Académie des sciences (prix Lallemand partagé). 
 1906: Lauréat de la Société d'anthropologie de Paris (prix Paul Broca). 
 1906: Legum doctor (honoris causa), Université de Toronto. 
 1907: Secrétaire de la Commission permanente pour l'étude des croisements ethniques, Société d'anthropologie. 
 1908: Membre du Comité central de la Société d'anthropologie de Paris. 
 1908: Vice-président de la Société de biologie.

Table des matières 
 Publications scientifiques par ordre de date 
 Tableau systématique des recherches principales 
 Avant-propos 
 Chapitre I: Étude anthropologique sur les races noires  
 Chapitre II: Recherches sur l'évolution quantitative du système nerveux 
 Chapitre III: Recherches sur les mutations du fer et les globules rouges
 Cœur et vaisseaux  
 Chapitre IV: Études sur la ration alimentaire    
 Elimination de l'azote  
 Chapitre V: Recherches sur l'excitabilité musculaire et nerveuse  
 Divers points de physiologie du système nerveux   
 Varia

Tableau systématique des recherches principales 
1. Anthropologie
 Anatomie et zoologie 
 Sur les races noires. 
 Observations personnelles en Abyssinie, Béloutchistan, Indes orientales, îles Andaman, Mergui, Péninsule de Malacca, Florès et Timor. 
 Découverte des petits nègres de la Péninsule de Malacca. 
 Explication ethnogénique de la prétendue race dravidienne et des Indous en général; protodravidien blanc et prédravidien nègre. 
 Réduction de l'origine de toutes les races noires à une race primitive unique caractérisée par les proportions du corps aussi bien que par la couleur, la chevelure et les traits du visage. 
 Recherches couronnées par la Société de géographie de Paris, médaille d'or (prix Bourbonnaud), 1895, et par la Société d'anthropologie de Paris (prix Broca), 1906. 

2. Anatomie comparée 
 Sur l'évolution quantitative du système nerveux chez les Vertébrés. 
 Le poids de l'encéphale en fonction du poids du corps chez les oiseaux. 
 Loi intérieure de l'espèce différente de la loi d'espèce à espèce; application au dimorphisme sexuel : égalité du poids relatif chez l'homme et chez la femme. 
 Régression cérébrale des animaux domestiques. 
 Relation entre la grandeur de l'œil et le poids de l'encéphale. 
 Mesure, par un procédé chimique, de la proportion de substance blanche suivant la grandeur et le degré d'évolution organique. 

3. Physiologie 
 Fonctions de nutrition 
 Sur les mutations du fer chez les Vertébrés. 
 Procédé de dosage du fer adapté aux recherches biologiques. 
 Faibles mutations de fer entre l'organisme et le milieu. 
 Circulus interne du fer. 
 Teneurs en fer du foie et de la rate; dans l'espèce humaine, différence sexuelle. 
 Double mécanisme de destruction des globules rouges et d'emmagasinement du fer qui en provient. 
 Isolement et détermination chimique du principal pigment ferrugineux. 
 Le début de ces recherches a été récompensé par l'Académie des Sciences d'une mention de , Prix Montyon, 1897. 

4. Sur la ration d'entretien chez les animaux à sang chaud. 
 Analyse de régimes alimentaires chez des populations intertropicales. 
 Rectification du chiffre classique exprimant le besoin minimum d'albumine. 
 Contributions à la théorie énergétique de l'alimentation. 
 Rectification de l'explication physiologique de l'usage du sel comme condiment. 
 Recherches couronnées par l'Académie des Sciences. Prix Barbier (partagé), 1899. 

5. Fonctions de relation
 Sur l'excitabilité musculaire et nerveuse. 
 Réduction de l'excitation électrique à un phénomène physico-chimique, la polarisation des membranes hémiperméables. 
 Explication des lois classiques empiriquement établies. 
 Introduction dans la notion d'excitabilité d'un paramètre chronologique. 
 Gradation évolutive de la vitesse d'activité étudiée sur divers muscles et nerfs dans la série animale. 
 Isochronisme de chaque muscle et de son nerf moteur. 
 Théorie physique du fonctionnement des centres nerveux. 
 Recherches couronnées par l'Académie des Sciences. Prix Lallemand (partagé), 1905.

Références 
 .

Articles connexes 

 Marcelle Lapicque
 neurophysiologie
 chronaxie

Liens externes 
 Notice sur les titres et les travaux scientifiques de Louis Lapicque, sur le site de la bibliothèque de l'Université Paris-Descartes.

Littérature en biologie
Physiologie
Neurophysiologie
Neurosciences
Biologie
1908